Вирхиния Руано Паскуаль и Паола Суарес — победительницы турнира.

Посев 

 ' Вирхиния Руано Паскуаль /  Паола Суарес (Титул)
  Светлана Кузнецова /  Елена Лиховцева (Финал)
  Лиза Реймонд /  Мартина Навратилова (Четвертьфинал)
  Кара Блэк /  Ренне Стаббс (Второй раунд)
  Магдалена Малеева /  Лизель Хубер (Второй раунд)
  Жанетта Гусарова /  Кончита Мартинес (Четвертьфинал)
  Надежда Петрова /  Меганн Шонесси (Четвертьфинал)
  Марион Бартоли /  Эмили Луа (Четвертьфинал)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

Pacific Life Open 2004